Путраджая (, (Putrajaya: putra — принц, jaya — славный), джави ولايه ڤرسكوتوان ڤوتراجاي) — новый административный центр Малайзии. Расположен в 20 км к югу от Куала-Лумпура.

Основан 19 октября 1995 года. С конца 1999 года здесь находится рабочая резиденция премьер-министра и правительство. Назван в честь первого премьер-министра Абдула Рахмана, который был принцем () по происхождению. Имеет статус Федеральной территории.

Площадь — 49 км². Население — 55 тыс. жителей (2009).

Достопримечательности: ботанический сад, мечеть Путра (1999), мост Путра, Монумент Тысячелетия.

В 2001 году был утверждён флаг Путраджаи.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Василий Бабуров. Коридор власти (статья о городском развитии Путраджаи) // «Архитектурный вестник», № 3 (102) 2008

Города Малайзии
Федеральные территории Малайзии